Conferência Leste (KHL), uma das duas conferências da Kontinental Hockey League
 Conferência Leste (MLS), uma das duas conferências da Major League Soccer
 Conferência Leste (NBA), uma das duas conferências da National Basketball Association
 Conferência Leste (NHL), uma das duas conferências da National Hockey League